Tommaso Napoli (1743-1825) – storico italiano
 Tommaso Napoli (1655-1725) – architetto, ingegnere e matematico italiano
 Tommaso Napoli (1967) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano